Alexander Ross je lahko:
 Alexander Ross (abolicionist)
 Alexander Ross (general) (1880-1973)
 Alexander Ross (zdravnik)